Briscoe ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Briscoe (Missouri)
 Briscoe (New York)
 Briscoe (Texas)
 Briscoe (West Virginia)
 Briscoe County, Verwaltungseinheit in Texas

Personen:

 Andrew Briscoe (1810–1849), US-amerikanischer Händler, Offizier, Politiker, Jurist und Eisenbahnförderer
 Benjamin Briscoe (1867–1945), US-amerikanisch-französischer Automobilpionier und Industrieller
 Ben Briscoe (* 1934), irischer Politiker
 Brent Briscoe (1961–2017), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Dolph Briscoe (1923–2010), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Briscoe (1936–2009), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Marlin Briscoe (* 1945), US-amerikanischer Footballspieler
 Robert Briscoe (1894–1969), irischer Politiker
 Ryan Briscoe (* 1981), australischer Rennfahrer
 Tom Briscoe (* 1990), englischer Rugby-League-Spieler
 Tony Briscoe (* 1939), südafrikanischer Schwimmer

Unternehmen:

 Briscoe Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Canadian Briscoe Motor, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller

im NRHP gelisteten Objekte:

 Briscoe House and Mill Site, in Between, Georgia, ID-Nr. 00000302
 Briscoe Mounds, in Channahon, Illinois, ID-Nr. 78001198
 Benjamin E. Briscoe House, in Willcox, Arizona, ID-Nr. 87000737
 James Briscoe Quarters, in Delaplain, Kentucky, ID-Nr. 83002864

Siehe auch:
 Brisco